Albums
 Honest (Dave Stewart and the Spiritual Cowboys), muziekalbum van Dave Stewart and the Spiritual Cowboys uit 1991
 Honest (album van Future), muziekalbum van Future uit 2014
 Honest (Drake Bell), muziekalbum van de Amerikaanse singer-songwriter Drake Bell uit 2017
 Honest (Kelly De Martino), album van Kelly De Martino

Films
 Honest (film), van David A. Stewart uit 2000
 Honest (televisieserie), uit 2008

Singles
 Honest (soundtrack), Soundtrack van de film 'Honest' door David A. Stewart uit 2000
 Honest (single van Future), muziekalbum van de Amerikaanse hiphop-artiest Future uit 2013
 Honest (Kodaline), nummer van de Ierse alternatieve rockband Kodaline uit 2015
 Honest (The Chainsmokers), nummer van het Amerikaanse dj-duo The Chainsmokers uit 2017